

Futebolistas 
 Gerardo Martino
 Gerardo Pelusso
 Gerardo Rivero
 Gerardo Torrado
 Gerardo Vallejo

Desambiguações de antropônimos